Steve Walsh (ur. 1951) – amerykański muzyk
 Steve Walsh (ur. 1972) – nowozelandzki i australijski sędzia rugby union